Frömberg ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Frömberg (1954–2018), deutscher Bildhauer
 Rainer Frömberg (* 1959), deutscher Fußballspieler